Состав каждой из 16 сборных на чемпионате мира 2014 года должен составлять от 15 до 22 полевых игроков и от 2 до 3 голкиперов.



Белоруссия 

 Главный тренер: Глен Хэнлон
 Ассистент главного тренера: Олег Микульчик
 Ассистент главного тренера: Эдуард Занковец

Полевые игроки

Вратари

Германия 

 Главный тренер: Пэт Кортина
 Ассистент главного тренера: Хельмут де Рааф
 Ассистент главного тренера: Никлас Сундблад

Полевые игроки

Вратари

Дания 

 Главный тренер: Янне Карлссон
 Ассистент главного тренера: Томас Юнссон
 Ассистент главного тренера: Тейс Мёллер-Хансен

Полевые игроки

Вратари

Италия 

 Главный тренер: Том Покел
 Ассистент главного тренера: Александер Гшлиессер
 Ассистент главного тренера: Фабио Поллони

Полевые игроки

Вратари

Казахстан 

 Главный тренер: Ари-Пекка Селин
 Ассистент главного тренера: Раймо Хельминен
 Ассистент главного тренера: Тимур Мухамеян
 Ассистент главного тренера: Ерлан Сагымбаев

Полевые игроки

Вратари

Канада 

 Главный тренер: Дейв Типпетт
 Ассистент главного тренера: Питер де Бур
 Ассистент главного тренера: Пол Морис

Полевые игроки

Вратари

Латвия 

 Главный тренер: Тед Нолан
 Ассистент главного тренера: Тим Кулен
 Ассистент главного тренера: Карлиш Зирнис

Полевые игроки

Вратари

Норвегия 

 Главный тренер: Рой Йохансен
 Ассистент главного тренера: Пер-Эрик Алсен
 Ассистент главного тренера: Кнут Йорген Стубдал

Полевые игроки

Вратари

Россия 

 Главный тренер: Олег Знарок
 Ассистент главного тренера: Харийс Витолиньш
 Ассистент главного тренера: Олег Куприянов

Полевые игроки

Вратари

Словакия 

 Главный тренер: Владимир Вуйтек
 Ассистент главного тренера: Петер Оремус
 Ассистент главного тренера: Владимир Орсаг

Полевые игроки

Вратари

США 

 Главный тренер: Питер Лавиолетт
 Ассистент главного тренера: Дон Гранато
 Ассистент главного тренера: Фил Хаусли
 Ассистент главного тренера: Джо Сакко

Полевые игроки

Вратари

Финляндия 

 Главный тренер: Эркка Вестерлунд
 Ассистент главного тренера: Лаури Марьямяки
 Ассистент главного тренера: Ари Мойсанен
 Ассистент главного тренера: Ханну Вирта

Полевые игроки

Вратари

Франция 

 Главный тренер: Дейв Хендерсон
 Ассистент главного тренера: Пьер Пуссе

Полевые игроки

Вратари

Чехия 

 Главный тренер: Владимир Ружичка
 Ассистент главного тренера: Ярослав Шпачек
 Ассистент главного тренера: Ондржей Виссманн

Полевые игроки

Вратари

Швейцария 

 Главный тренер: Шон Симпсон
 Ассистент главного тренера: Патрик Фишер
 Ассистент главного тренера: Колин Мюллер

Полевые игроки

Вратари

Швеция 

 Главный тренер: Пер Мортс
 Ассистент главного тренера: Рикард Грёнборг
 Ассистент главного тренера: Петер Попович

Полевые игроки

Вратари

Примечания 

Составы команд

 Belarus
 Canada
 Czech Republic
 Denmark
 Finland
 France
 Germany
 Italy

 Kazakhstan
 Latvia
 Norway
 Russia
 Slovakia
 Sweden
 Switzerland
 United States

Статистика команд

 Belarus
 Canada
 Czech Republic
 Denmark
 Finland
 France
 Germany
 Italy

 Kazakhstan
 Latvia
 Norway
 Russia
 Slovakia
 Sweden
 Switzerland
 United States

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой 2014